Things může být:

 „Things“ (píseň, Bobby Darin) – píseň Bobbyho Darina z roku 1962
 „Things“ (píseň, John Cale) – píseň Johna Calea z roku 2003
 Things (film) – film Andrewa Jordana z roku 1989